TAME est la compagnie aérienne de l'Équateur.
 La Tame est une rivière du Black Country, en Angleterre.
 La Tame est une rivière traversant le comté du Grand Manchester, en Angleterre.
 Tame est une municipalité colombienne située dans le département d'Arauca.
 Tame est un cratère situé sur Mars.

Homonymie d'hydronyme